Faloon ist der Nachname folgender Personen:
 William Faloon (* 1954), Gründer der Life Extension Foundation
 Brian Faloon (* 1958), nordirischer Musiker
 William Faloon (* 1954), Autor und Lebensverlängerer
 Willie Faloon (* 1986), nordirischer Rugby-Union-Spieler